Stachów – wieś w województwie dolnośląskim
 Stachów – dawna osada leśna w województwie mazowieckim
 Stachów – wieś na Białorusi w obwodzie brzeskim

Zobacz też: Strachów, Stachowo